Фермата Тозкано-Нубрика је насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија.

Према процени из 2011. у насељу је живело 354 становника. Насеље се налази на надморској висини од 16 м.

Партнерски градови

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Козенца
Википројект географија/Насеља у Италији